O Stord Sunnhordland FK, também conhecido como Stord/Moster FK, foi um clube de futebol da Noruega fundado em 18 de dezembro de 2002. Sua sede fica localizada em Stord.

Clubes de futebol fundados em 2002
Clubes de futebol extintos da Noruega
Clubes de futebol extintos em 2006